Jeremy Hunt kan henvise til flere personer:
 Jeremy Hunt (cykelrytter)
 Jeremy Hunt (politiker)